Jérémy Morel (ur. 2 kwietnia 1984 w Lorient) – madagaskarski piłkarz francuskiego pochodzenia grający na pozycji obrońcy w klubie FC Lorient. Ma ze strony ojca pochodzenie madagaskarskie; w 2018 zadeklarował wolę gry dla reprezentacji tego kraju.

Kariera klubowa 

Stan na: koniec sezonu 2020/2021

Przypisy

Bibliografia 
 
 Profil Morela na stronie footballdatabase.eu

Reprezentanci Madagaskaru w piłce nożnej
Francuscy piłkarze
Piłkarze FC Lorient
Piłkarze Olympique Marsylia
Piłkarze Olympique Lyon
Piłkarze Stade Rennais
Uczestnicy Pucharu Narodów Afryki 2019
Ludzie urodzeni w Lorient
Urodzeni w 1984